Гусєв Сергій Іванович (1874—1933) — більшовицький державний і партійний діяч.
 Гусєв Сергій Іванович (1918—1945) — Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок